Васильев Михаил Васильевич (3.11.1911 г. — 1978 г.) — бригадир каменщиков Главленинградстроя при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Герой Социалистического Труда (21.06.1957).

Биография 
Михаил Васильевич родился 3 ноября 1911 года в деревне в Тверской области.

В подростковом возрасте освоил плотницкое дело, работая вместе с другими мастерами в деревнях. Знакомые плотники оценили уровень его работы и трудолюбие и, когда Михаилу Васильевичу исполнилось 19 лет, взяли с собой на вахтовые работы в Ленинград для участия в первой пятилетке. В результате, тут он и остался, работая в тресте Ленлегпромстрой.

Первое строительство в Ленинграде для Михаила было на заводе "Красногвардеец", где он принимал участие в возведении цехов, однако - уже как каменщик. В результате, Михаил Васильевич выиграл конкурс среди всех каменщиков на быстроту и чистоту кладки. Также Михаил принимал участие в строительстве Театра имени Ленинского Комсомола, заводских корпусов и жилых домах на Московском и Кировском проспектах.

Труд и энтузиазм Михаила Васильевича оценили должным образом, награждая его званиями ударника, стахановца и мастера социалистического труда.

В 1939 году, в возрасте 28 лет, Михаил Васильевич был призван в Красную Армию, в составе которой участвовал в советско-финской войне, где был тяжело ранен и признан инвалидом второй группы. 

Во время начала Великой Отечественной войны из-за инвалидности его не призвали, поэтому он встретил всю блокаду Ленинграда, проживая в городе. Чтобы не оставаться безучастным, вернулся к строительству, возводил оборонительные сооружения, ремонтируя поврежденные здания.

Во время блокады, зимой 1943/1944 года, Михаила Васильевича попросили возглавить бригаду, участвующей в восстановлении разрушенного жилого дома на Московском проспекте. Не смотря на продолжающиеся вражеские обстрелы, дом начал потихоньку расти.

После окончания войны Михаил Васильевич продолжал возглавлять бригаду строителей, при этом принимая участие в восстановлении разрушенного ранее города. Бригаду регулярно признавали лучшей в городе, главное отличие ее было в комплексности, то есть в ее состав входили не только каменщики, но и монтажники, плотники и стропальщики.

Президиум Верховного Совета СССР 21 июня 1957 года за выдающиеся производственные достижения, развитие науки и техники и большой вклад в освоение и внедрение новых методов труда присвоил Михаилу Васильевичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы основная деятельность М.В. Васильева состояла в воспитании и обучении молодежи в управлении № 37.

В возрасте 60 лет вышел на пенсию.

В 67 лет Михаил Васильевич скончался .

Награды 
 Орден Ленина (21.06.1957 г.)
 Звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (21.06.1957 г.)

Примечания

Литература 
 Книга Памяти. Звезды Славы. Ленинградская область. Том 1. СПб, ИПК «Вести», 2009
 Рабочая энциклопедия: 1921—1985. Л.:Лениздат, 1986